El Rookie del Año de la NBA Development League es un premio que concede anualmente la NBA Development League al jugador más destacado en su primera temporada en la liga.

El único equipo que ha repetido galardón han sido los Roanoke Dazzle, que lo recibieron en 2005 y 2006 por medio de sus jugadores James Thomas y Will Bynum respectivamente. El último ganador ha sido Abdel Nader, de los Maine Red Claws.

Ganadores

Referencias

Enlaces externos 
 D-League Rookie of the Year Award Winners

Galardones de la NBA Development League